La camera rossa (Röda rummet) –  romanzo di August Strindberg del 1879
La camera rossa (The Red Room) – romanzo di H. G. Wells del 1896
 La camera rossa  (La chambre rouge) – romanzo di Françoise Mallet-Joris del 1956